Competència (biologia), interacció entre individus d'espècies diferents que volen obtenir els mateixos recursos, aliment o refugi
 Competències (política), potestat d'una instància de poder sobre una matèria
 Educació:
 Competències bàsiques, capacitats fonamentals perquè una persona pugui organitzar la seva vida de manera autònoma
 Competència d'aprendre a aprendre
 Competència d'autonomia i iniciativa personal
 Competència artística i cultural
 Competència comunicativa
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Competència digital
 Competència informacional, habilitat que ajuda a l'individu en la recerca de la informació 
 Competència matemàtica
 Competència laboral
 Economia:
 Competència econòmica, rivalitat entre subjectes sobre un recurs econòmic limitat
 Competència monopolista
 Competència monopolística o monopolista, tipus de competència en la qual existeix una quantitat significativa de productors actuant
 Competència monopsonista, situació de mercat que es produeix quan pocs consumidors competeixen entre ells atorgant diversos privilegis als oferents
 Competència perfecta, fenomen que es dona quan empreses no poden manipular el preu al mercat 
 Miscel·lània:
 Competència judicial internacional, assignació de l'exercici de la potestat jurisdiccional sobre una disputa de caràcter internacional
 La competència, programa radiofònic d'humor emès per l'emissora catalana RAC 1 
 Comissari Europeu de la Competència, membre de la Comissió Europea encarregat de les qüestions sobre la competència comercial i les fusions d'empreses
 Decisió sobre competència, mecanisme pel qual els òrgans administratius que no es consideren competents en la resolució d'un assumpte concret poden remetre les actuacions a l'òrgan que consideri competent 
 Dret de la competència, branca del dret que s'encarrega de regular el comerç mitjançant la prohibició de restriccions il·legals, la fixació de preus i els monopolis
 Qüestió de competència, conflicte que sorgeix quan diversos jutjats o tribunals s'estimen competents per conèixer del mateix assumpte o